Stoy ist der Familienname folgender Personen: 

 Friedrich Stoy (1887–1978), Heimatforscher und Lehrer
 Georg Christoph Stoy (1670–1750), Buchführer und Buntpapierverleger (Nürnberg)
 Johann Friedrich Stoy (1700–1760), evangelischer Theologe
 Karl Volkmar Stoy (1815–1885), Pädagoge; Vertreter des Herbartianismus
 Matthias Stoius (auch: Stojus, Stoy; 1526–1583), deutscher Mathematiker und Mediziner
 Olaf Stoy (* 1959), deutscher Porzellankünstler
 Richard Hugh Stoy (1910–1994), britischer Astronom
 Walter Stoy (* 1935), deutscher Kfz-Meister, Automobilkaufmann und Senator (Bayern)

Stoy steht für: 

 Stoy (Illinois), Ort im Crawford County, Illinois, Vereinigte Staaten 
 Stoy, historische Bezeichnung von Etoy VD, Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz

Siehe auch:

 Karl-Volkmar-Stoy-Schule, staatliches Berufsschulzentrum für Wirtschaft & Verwaltung in Jena
 Stoi
 Stoj
 Steu